Восто́чная Кордилье́ра, или Кордилье́ра-Орьента́ль () — название ряда хребтов, расположенных восточнее материнского горного массива Анды:

 Восточная Кордильера (Колумбия)
 Восточная Кордильера (Эквадор)
 Восточная Кордильера (Перу)
 Восточная Кордильера (Боливия)

См.также
 Восточная Кордильера (Гаити)